Alberto Castillo puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Alberto Castillo (1914-2002), cantante y actor argentino.
 Alberto Castillo (1970), beisbolista dominicano.
 Alberto Castillo (1958), actor chileno conocido por la serie Los Venegas.